Alsford steht für:
 Alsford Bay

Alsford ist der Familienname folgender Personen:
 Julian Alsford (* 1972), englischer Fußballspieler
 Walter Alsford (1911–1968), englischer Fußball-Nationalspieler